

Antroponyme 
Assia (en ) est un prénom féminin d'origine arabe qui signifie « celle qui soigne », mais également un prénom féminin d'origine russe (en ), dérivé du prénom Anastasia.
  Assia Granatouroff, souvent simplement désignée par son prénom, a été le modèle de nombreux photographes et sculpteurs des années 1930. 
 Assia est une nouvelle d'Ivan Tourgueniev.

 Assia bint Muzahim est une figure féminine importante dans l'islam, mère adoptive de Moïse selon la tradition ;
 Assia est une chanteuse franco-algérienne.

 Assia Zouhair, footballeuse internationale marocaine.

 Assia, Dacryodes buettneri, arbre de la famille des Burseracées.
 Pour les personnalités porteuses de ce prénom, voir : .

 Divers 
 Assia'', film soviétique de 1977.

Voir aussi 
 Église Sainte-Assia (Alep)
 Lys Assia (1924-2018), pseudonyme de Rosa Mina Schärer
Homonymie de prénom